Orry bezeichnet:

 Jean Orry (1652–1719), französischer Ökonom
 Orry-Kelly (eigentlich John Orry Kelly, 1897–1964), australisch-amerikanischer Kostümbildner
 Orry-la-Ville, Gemeinde im französischen Département Oise

Siehe auch:
 ORY
 Ori